Morano ist der Familienname folgender Personen:

 Albert P. Morano (1908–1987), US-amerikanischer Politiker
 Dominikus Morano († 1785), Kaufmann, Anwalt und Subpraetor in Eppingen
 Emma Morano (1899–2017), italienische Altersrekordlerin
 Francesco Morano (1872–1968), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Magdalena Morano (1847–1908), italienische Don-Bosco-Schwester und Lehrerin
 Marc Morano (* 1968), US-amerikanischer Publizist
 Nadine Morano (* 1963), französische Politikerin
 Pellegrino Morano (1877–nach 1920), italo-amerikanischer Mafioso

Morano ist Teil der Namen folgender italienischer Orte:

 Morano Calabro, Kalabrien
 Morano sul Po, Piemont

Siehe auch:

 Moreno